Antoniów peut désigner en :

Toponymie
en Pologne
dans la voïvodie de Basse-Silésie
 Antoniów, village du powiat de Jelenia Góra

dans la voïvodie des Basses-Carpates
 Antoniów, village du powiat de Stalowa Wola

dans la voïvodie de Łódź
 Antoniów, localité du powiat de Radomsko
 Antoniów, village de la gmina d'Opoczno
 Antoniów, village de la gmina de Żarnów

dans la voïvodie de Lublin
 Antoniów, village du powiat de Łęczna
 
dans la voïvodie de Mazovie
 Antoniów, village du powiat de Lipsko
 Antoniów, village du powiat de Przysucha 
 Antoniów, village du powiat de Radom 
 Antoniów, village du powiat de Szydłowiec 

dans la voïvodie d'Opole
 Antoniów, village du powiat d'Opole

dans la voïvodie de Silésie
 Antoniów, village

dans la voïvodie de Sainte-Croix
 Antoniów, village du powiat d'Ostrowiec